Joma – hiszpańskie przedsiębiorstwo produkujące odzież i obuwie sportowe,
 Joma – w judaizmie: piąty traktat drugiego porządku Miszny (Moed)